Az alábbi lista az amerikai Alabama állam megyéit sorolja fel. Ebben az államban 67 megye található.

A lista

Források 
 Alabama Counties 
 

Közigazgatási listák